Herrarnas höga hopp i simhopp vid olympiska sommarspelen 2012 i London ägde rum 10 och 11 augusti i London Aquatics Centre.

Medaljörer

Format
Tävlingen bestod av tre rundor:

Kval: alla 31 dykare genomförde sex hopp. De 18 bästa gick till semifinal.
Semifinal: De 18 dykarna genomförde sex hopp. Kvalomgångens poäng raderades och de 12 bästa avancerade till final.
Final: De 12 dykarna genomförde sex hopp. Semifinalens poäng raderades och de tre bästa vann guld, silver och brons.

Schema 
Alla tider är British Summer Time (UTC+1)

Resultat
Finalister får grön färg.

Referenser 

sommar Olympics